Hrobka Czerninů z Chudenic, zjednodušeným pravopisem Černínů z Chudenic nebo Černínská hrobka může být:
 Hrobka Černínů v Praze-Vinoři – klasicistní hrobka z první poloviny 19. století, pohřebiště vinořské větve.
 Kostel sv. Jakuba v Jindřichově Hradci – novogotický kostel z roku 1860 s černínskou hrobkou v kryptě, pohřebiště jindřichohradecké větve (držitelů fideikomisu).
 Pohřební kaple Povýšení svatého Kříže ve Šťáhlavech – klasicistní hrobka s barokními prvky z roku 1810, pohřebiště chudenické větve.
 Černínská kaple (kaple sv. Zikmunda) v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze – pohřebiště vysokých zemských úředníků a diplomatů především v 17. a 18. století, např. Heřmana Czernina z Chudenic († 1651), Humprechta Jana Czernina († 1682), Tomáše Zachea Czernina († 1700), Heřmana Jakuba Czernina († 1710), Františka Josefa Czernina († 1733) a Prokopa Vojtěcha Czernina († 1777).
 Kaple sv. Vojtěcha ve Vrchlabí – novogotická hrobka Czernin-Morzinů z roku 1891.
 Kostel svatého Jana Křtitele (Chudenice) – v rodové hrobce byl pohřben např. Humprecht Czernin z Chudenic (1525–1601).
 Rodové pohřebiště u kostela Zvěstování Panny Marie v Dymokurech, byli zde pohřbení např. Rudolf Děpold Czernin (1904–1984) a Theobald Czernin (1936–2015).

Související články 
 Černínové z Chudenic